Михаил Фомичёв:
 Фомичёв, Михаил Арсентьевич (1909—1941) — старший политрук, Герой Советского Союза.
 Фомичёв, Михаил Георгиевич (1911—1987) — советский генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза.
 Фомичёв, Михаил Михайлович (1882—?) — рабочий, депутат II Государственной думы от Таврической губернии.